Angelo della Pergola o Agnolo della Pergola – condottiero e capitano di ventura italiano
Paolo della Pergola – filosofo, matematico e logico italiano
Massimo Della Pergola – giornalista italiano, inventore del Totocalcio
Sergio Della Pergola – statistico, saggista e accademico italiano naturalizzato israeliano, figlio di Massimo